Makarska Open 2022, właśc. Makarska Open hosted by Valamar 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Makarska Open rozgrywany w dniach 30 maja–5 czerwca 2022 roku w Makarskiej na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Chorwacji
Turnieje tenisowe w Chorwacji